Dwór w Drzymałowicach (1721)
 Dwór w Drzymałowicach (1752)